Данный список содержит информацию об общих продажах произведений японской литературы — ранобэ и основанных на них адаптаций в формате манги.

Более 10 миллионов копий

От 5 до 10 миллионов копий

См. также 
 Список самой продаваемой манги

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Данные по продажам ранобэ на сайте LN News

 
Списки бестселлеров